Scherz steht für:

 Witz, eine fiktive Erzählung mit lustiger Pointe
 Streich, eine listige Handlung

 Scherz AG, Dorf und ehemalige Gemeinde im Kanton Aargau, Schweiz
 Scherz Verlag, Berner Buchverlag, seit 2003 beim S. Fischer Verlag

 Der Scherz, Roman von Milan Kundera (1967)
 Ein Scherz, Kurzgeschichte von Anton Tschechow (1886)

Scherz ist der Familienname folgender Personen:
 Angela Scherz (* 1976), deutsche Schauspielerin
 Anneliese Scherz (1900–1985), deutsche Fotografin in Namibia
 Ernst Walter Scherz (1861–1916), deutscher Verwaltungsbeamter
 Fritz Müller-Scherz (* 1945), deutscher Drehbuchautor
 Gustav Scherz (1895–1971), österreichischer römisch-katholischer Theologe und Ordenspriester
 Hans Scherz (1937–2019), österreichischer Autor, Ernährungsberater und Gesundheitstrainer
 Ingrid Siess-Scherz (* 1965), österreichische Juristin und Verfassungsrichterin
 Jakob Scherz (1818–1889), Schweizer Politiker
 Johann Scherz (1932–2004), österreichischer Billardspieler
 Johann Georg Scherz (1678–1754), deutscher Germanist und Rechtswissenschaftler
 Jörg Scherz (* 1963/1964), deutscher Basketballtrainer
 Karl Emil Scherz (1860–1945) deutscher Architekt
 Matthias Scherz (* 1971) deutscher Fußballspieler
 Michael Scherz (1895–1982), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Oliver Scherz (* 1974), deutscher Schauspieler und Kinderbuchautor
 Thierry Scherz (?–2014), Schweizer Festivalveranstalter
 Udo Scherz (1934–2018), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Aprilscherz, Böser Scherz, Guter Scherz

 Scherzer, Schertz (Begriffsklärungen)